Laag Eiland kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Midai (ö i Indonesien, lat 3,00, long 107,78), Kepulauan Riau, 
 Pulau Bakau (ö i Indonesien, Bangka-Belitung), 

Robotskapade Indonesienförgreningar